Andrea Molino (Roma, 1964), giornalista e conduttore televisivo.
 Andrea Molino (Torino, 1964), compositore e direttore d'orchestra.